Paavo est un prénom pouvant désigner:

prénom
Paavo Aaltonen (1919-1962), gymnaste finlandais
 (1893-1961), homme politique finlandais
 (1891-1918), athlète finlandais
Paavo Arhinmäki (né en 1976), homme politique finlandais
 (1911-1941), pilote de chasse finlandais
Paavo Berglund (1929-2012), chef d'orchestre et violoniste finlandais
 (1846-1913), poète et traducteur finlandais
Paavo Haavikko (1931-2008), poète et dramaturge finlandais
Paavo Heininen (1938–2022), compositeur finlandais
 (1911-1988), acteur germano-finlandais
 (1883-1960), ministre et ambassadeur finlandais
Paavo Järvi (né en 1962), chef d'orchestre estonien
Paavo Johansson (1895-1983), athlète finlandais en lancer du javelot
Paavo Korhonen (1928-2019), coureur finlandais en combiné nordique
 (1927-2014), coureur longue-distance finlandais
Paavo Leinonen (1894-1964), peintre finlandais
Paavo Lipponen (né en 1941), homme d'État finlandais
Paavo Lonkila (1923-2017), fondeur finlandais
Paavo Lötjönen (né en 1968), violoncelliste finlandais
Paavo Lukkariniemi (né en 1941), sauteur à ski finlandais
 (né en 1970), écrivain et critique littéraire estonien
 (1919-1985), escrimeur finlandais
Paavo Mustonen (né en 1986), joueur cookien de football
 (né en 1942), chancelier de justice finlandais
 (né en 1980), producteur et fonctionnaire estonien
Paavo Nuotio (1901-1968), sauteur à ski finlandais
Paavo Nurmi (1897-1973), nageur olympique finlandais
Paavo Paajanen (né en 1988), coureur cycliste finlandais
 (1943-1974), acteur et réalisateur finlandais
Paavo Prokkonen (1909-1979), homme politique carélien soviétique
Paavo Puurunen (né en 1973), biathlète finlandais
Paavo Pylkkänen (né en 1959), philosophe de l'esprit finlandais
Paavo Rantanen (né en 1934), diplomate et ministre finlandais
Paavo Rautio (1924-2005), chef d'orchestre et violoniste finlandais
Paavo Repo (né en 1927), biathlète finlandais
Paavo Rintala (1930-1999), romancier et théologien finlandais
Paavo Ruotsalainen (1777-1852), prédicateur laïc finlandais
Paavo Siljamäki, membre du groupe britannique Above and Beyond
Paavo Solja (né en 1925), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1896-1993), auteur et homme politique finlandais
Paavo Talvela (1897-1973), général et jägers finlandais
Paavo Suhonen (né en 1937), joueur finlandais de basket-ball
Paavo Toivonen (né en 1937), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1931-2012), sprinteur céiste finlandais
Paavo Väyrynen (né en 1946), homme politique finlandais
 (1915-1941), sauteur à ski finlandais
Paavo Virkkunen (1874-1959), homme politique conservateur finlandais
Paavo Yrjölä (1902-1980), athlète finlandais en décathlon

Voir aussi
(1740) Paavo Nurmi, astéroïde de la Ceinture principale
Stade Paavo-Nurmi, stade de Turku, Finlande
Paavo Nurmi Games, compétition international annuelle d'athlétisme

Homonymie de prénom